Ébano se refiere de modo genérico a una madera densa y de color casi negro, y por lo tanto también a:

Plantas y su madera 
 En botánica, el nombre también se aplica a varias especies de género Diospyros, particularmente a los que tienen madera negra o variegada en colores oscuros:
 Ébano de Ceilán, Diospyros ebenum.
 Ébano africano, Diospyros mespiliformis.
 Ébano negro, ébano de Gabón, ébano africano, Diospyros dendro. 
 Ébano blanco y negro, ébano luna pálida, Diospyros malabarica.
 Ébano Coromandel, ébano Makassar, Diospyros celebica.
 Ébano Coromandel, ébano del este de India, Diospyros melanoxylon.
 Ébano de Mauricio, Diospyros tessellaria.
 Ébano de Mun, Diospyros mun.
  Ébano de mirto, Diospyros pentamera.
 Ébano de Nueva Guinea, Diospyros insularis. 
 Ébano de Queensland , Diospyros humilis.
 Ébano de frutos rojos, Diospyros mabacea.
 Ébano de México o Ébano de Tejas, Ebenopsis ebano.
 Ébano de Santa Helena, nombre vernáculo de Trochetiopsis ebenus, conocido así en la isla de Santa Helena
Ébano argentino, Libidibia paraguariensis.
 A la madera del granadillo rojo, Dalbergia melanoxylon, por su similitud a la del ébano, aunque este último es mate y el granadillo brillante.

Geografía 
 Ébano, municipio mexicano en el estado de San Luis Potosí.
Los Ébanos, lugar designado por el censo en Hidalgo, Texas, Estados Unidos.
Los Ébanos, lugar designado por el censo en Starr, Texas, Estados Unidos.

Historia 
 Batalla de El Ébano, durante la Revolución Mexicana.

Literatura 
 Ébano, obra literaria del autor polaco Ryszard Kapuściński.
Ébano, obra literaria del autor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa.

Otros 
 Ébano, antiguo periódico español editado en Guinea Ecuatorial.
 Ébano fósil o azabache, mineraloide.
Espada Ébano, artefacto ficticio de Marvel Comics.